Суйюаньская компания — попытка Мэнцзяна отторгнуть от Китайской республики провинцию Суйюань.

Предыстория конфликта 
В 1933 году, после японского вторжения в провинцию Жэхэ, было заключено перемирие между Китайской Республикой и Японией. Но Япония продолжала использовать внутренние конфликты между китайскими политическими группировками для уменьшения их силы. Некоторых местных правителей, например, князя Дэ Вана, Японии удалось склонить на свою сторону. Поскольку Япония не хотела нарушать перемирие, то было решено использовать войска Мэнцзяна и милитариста Ван Ина в борьбе с Китаем.

Ход боевых действий 
14 ноября 1936 года 7 и 8 дивизии Национальной армии Мэнцзяна и Великая ханьская справедливая армия напали на китайский гарнизон в городе Hongort.
Нападавшие не смогли взять город, и уже 17 ноября китайские войска контратаковали, обратив противника в бегство. Китайские войска атаковали штаб монгольских войск, причем НАМ потеряла 1200 солдат (300 убитыми, 600 раненными, 300 пленными). Великая ханьская справедливая армия также была разбита китайскими войсками.

Последствия 
Мелкие стычки на территории провинции Суйюань продолжались до июля 1937 года.

Победа китайской армии вызвала небывалый подъем национального сознания. Многочисленные делегации из разных провинций Китая посетили места боев, призывая к сопротивлению японцам. Победа в Суйюане уверила Чан Кайши в возросшей мощи Китайской армии и ее способности противостоять японцам, в результате во время столкновения с японцами в следующем году он занял более жесткую позицию.

К началу Японо-китайской войны (1937—1945) Дэ Ван сумел восстановить свою армию.
Национальная армия Мэнцзяна участвовала в захвате провинции Чахар.

Источники 
 Jowett, Phillip S. , Rays of The Rising Sun, Armed Forces of Japan’s Asian Allies 1931-45, Volume I: China & Manchuria, 2004. Helion & Co. Ltd., 26 Willow Rd., Solihul, West Midlands, England.
 中国抗日战争正面战场作战记 (China’s Anti-Japanese War Combat Operations)
 TIME Oct. 23, 1933, Inner Mongolia for Inner Mongolians 
 TIME, Dec. 11, 1933 Generalissimo’s Last Straw 
 TIME Magazine, Feb. 12, 1934 The Word is Out 
 TIME Magazine, Jul. 26, 1937 Another «Kuo»?

Топографические карты 
 Wu Chuan nk49-8 Pai-ling-miao, Wu Chuan area of Suiyuan Province
 Chi-Ning nk49-9 T’ao-Lin(Hongge’ertu), Shengdu, Suiyuan — Chahar border

Сражения Японо-китайской войны (1937—1945)
Мэнцзян
Конфликты 1936 года
Октябрь 1936 года
Ноябрь 1936 года
Декабрь 1936 года